Hepple ist der Familienname folgender Personen:

 Bob Hepple (1934–2015), südafrikanisch-britischer Jurist
 Elisabeth Hepple (* 1959), australische Radrennfahrerin

en:Hepple (surname)